Новодмитровка:

Россия

Москва 
 Новодмитровка — структурное образование (микрорайон или внутригородская территория), входящее в состав Молжаниновского района города Москва, получившее название от деревни Новодмитровка (Новая Дмитровка, в составе города с 1984 года).

Орловская область 
 Новодмитровка — село, Орловский район.

Украина

Днепропетровская область 
 Новодмитровка — село в Петропавловском районе.

Донецкая область 
 Новодмитровка — посёлок в Константиновском районе.
 Новодмитровка — село в Покровском районе.

Николаевская область 
 Новодмитровка — село в Новобугском районе.

Одесская область 
 Новодмитровка — село в Раздельнянском районе.
 Новодмитровка Вторая — село в Раздельнянском районе.

Сумская область 
 Новодмитровка — село в Краснопольском районе.

Харьковская область 
 Новодмитровка — село в Сахновщинском районе.

Херсонская область 
 Новодмитровка — село в Белозёрском районе.
 Новодмитровка — село в Великоалександровском районе.
 Новодмитровка — село в Генический районе.
 Новодмитровка Первая — село в Ивановском районе.
 Новодмитровка Вторая — село в Ивановском районе.

См. также 
 Новая Дмитровка
 Новодмитровская улица